Пројекат  (срп. Уметнички аутомобил BMW) увео је француски возач тркачких аутомобила и аукционар Ерв Пулан, који је хтео да се уметници позивају да осликавају аутомобиле.

Уметнички аутомобили BMW 

* Пројекат из 2009. Робина Роуда није за резултат имао уметнички аутомобил, него је коришћен BMW Z4 вожен преко великог платна да би настао рад примењујући боју помоћу гума аутомобила.

Референце

Спољашње везе 

BMW